Nanyang kan avse

 Nanyangflottan – en flotta under Qingdynastin

Geografi
 Nanyang – en stad i Henan-provinsen
 Nanyang (sjö) – en av Nansisjöarna i Shandong-provinsen
 Nanyang (köping) – en köping i Kina
 Nanyang (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,36, long 117,97)
 Nanyang (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,40, long 117,35)
 Nanyang (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,03, long 116,95)
 Nanyang (köpinghuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 33,96, long 104,64)
 Nanyang (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,49, long 107,93)
 Nanyang (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,73, long 115,52)
 Nanyang (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,31, long 110,67)